Sint Maartens voetbalelftal (mannen)
 Sint Maartens voetbalelftal (vrouwen)